Jean-Guy Boilard (1937-), est un juge québécois,
 Marc Boilard (1966-), est un humoriste québécois.
 Simone Boilard (2000-), est une coureuse cycliste québécoise.

Homonymie de patronyme